Шолта — различные значения:

 Шолта — остров в Адриатическом море
 Шолта — сторожевой катер
 Шолта — серболужицкая фамилия